Матлути — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матлути, Аймен (род. 1984) — тунисский футболист, вратарь.
 Матлути, Хамза (род. 1992) — тунисский футболист, защитник.